Флемен — назва характерного руху губ у деяких ссавців.
 Ферні Флемен (,  25 січня 1927, Дисарт —  22 червня 2012, Вествуд) — канадський хокеїст.
Багатозначні терміни